Аннелиза Джейн Доддс (; род. 16 марта 1978, Абердин) — британский политик, член Лейбористской партии, первая женщина — теневой канцлер казначейства Великобритании (2020—2021).

Биография 
Родилась и выросла в Абердине. В 1996 году переехала в Оксфорд и изучала философию, политику и экономику в , в 2001 получила степень бакалавра. В 2002 году в Эдинбургском университете получила степень магистра социальной политики, в 2006 в Лондонской школе экономики — доктора философии в области государственного управления.

Преподавала в Королевском колледже Лондона, затем в Астонском университете. Занималась научными исследованиями в области политики и медицинского страхования в различных отраслях, секторах и странах. На парламентских выборах 2005 и 2010 годов выдвигалась от Лейбористской партии соответственно в  и восточном Рединге, но оба раза неудачно.

Политическая карьера 
По итогам европейских выборов 2014 года прошла в Европейский парламент от округа Юго-Западная Англия и работала в Комитете по экономическим и валютным делам, в Специальном комитете по регулированию налогов и другим аналогичным мерам, а также возглавляла делегацию Европарламента по стабилизации в Черногории.

В 2017 году одержала убедительную победу на парламентских выборах в округе Восточный Оксфорд с результатом 65,2 %.

Деятельность в теневых кабинетах лейбористов (с 2017 года) 
С 2017 года являлась финансовым секретарём казначейства в теневом кабинете Джереми Корбина, а 5 апреля 2020 года назначена канцлером казначейства в теневом кабинете нового лидера лейбористов Кира Стармера, став первой женщиной в британской истории на этой должности.

В 2019 году переизбрана в парламент, хотя и с несколько худшим результатом (57 %).

6 мая 2021 года состоялись  и  в Палату общин, исход которых оказался неудачным для лейбористов, и 9 мая 2021 года Кир Стармер произвёл кадровые перемещения в своём теневом кабинете, назначив Доддс на должность председателя партии.

21 сентября 2021 года в дополнение к своим обязанностям назначена теневым министром по делам женщин и равенства. Это кадровое решение принято в разгар внутрипартийных дискуссий, связанных с отношением к трансгендерным людям (Доддс и назначенная вместе с ней теневым младшим министром  твёрдо выступают в поддержку равноправия).

Личная жизнь 
Аннелиза Доддс замужем за Эдом Тёрнером, заместителем председателя городского совета Оксфорда. У супругов есть сын и дочь.

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-политики Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Депутаты Европарламента от Великобритании (2014—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Лондонского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)